Brett Sutter (né le  à Viking, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Provenant de l'Alberta, il s'aligna avec le Ice de Kootenay de la Ligue de hockey de l'Ouest. Par contre, il terminera son stage junior avec les Rebels de Red Deer.

Les Flames de Calgary, dont le directeur gérant est Darryl Sutter (le père de Brett), le sélectionna lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2005. Il fit ses débuts professionnels avec les Flames de Quad City de la Ligue américaine de hockey en 2007-2008.

Le , il est échangé avec Ian White aux Hurricanes de la Caroline en retour de Anton Babtchouk et Tom Kostopoulos. Il reste avec ces derniers durant les quatre saisons suivantes avant de signer le  en tant qu'agent libre avec le Wild du Minnesota.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 ||Ice de Kootenay ||LHOu ||44 ||5 ||7 ||12 ||26 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2004-2005 ||Ice de Kootenay ||LHOu ||70 ||8 ||11 ||19 ||70 ||16 ||1 ||2 ||3 ||16
|-
|2005-2006 ||Ice de Kootenay ||LHOu ||16 ||8 ||7 ||15 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Rebels de Red Deer ||LHOu ||57 ||9 ||26 ||35 ||80 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Rebels de Red Deer ||LHOu ||67 ||28 ||29 ||57 ||77 ||7 ||3 ||4 ||7 ||11
|-
|2007-2008 ||Flames de Quad City ||LAH ||75 ||4 ||6 ||10 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Flames de Quad City ||LAH ||71 ||10 ||15 ||25 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Flames de Calgary ||LNH ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Heat d'Abbotsford ||LAH ||66 ||9 ||15 ||24 ||69 ||13 ||4 ||7 ||11 ||20
|-
|2009-2010 ||Flames de Calgary ||LNH ||10 ||0 ||0 ||0 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-

|-
|2010-2011 ||Flames de Calgary ||LNH ||4 ||0 ||1 ||1 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Checkers de Charlotte ||LAH ||60 ||9 ||12 ||21 ||84 ||16 ||4 ||10 ||14 ||15
|-
|2010-2011 || Hurricanes de la Caroline ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Checkers de Charlotte ||LAH ||63 ||13 ||16 ||29 || 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 15|| 0|| 3|| 3|| 11|| -||- || -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Checkers de Charlotte ||LAH || 70|| 19|| 29|| 48|| 62|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012-2013 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 3|| 0|| 0||0 || 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 17|| 1|| 1||2 || 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Checkers de Charlotte ||LAH || 62|| 15|| 29|| 44|| 69|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Wild de l'Iowa || LAH || 71 || 12 || 17 || 29 || 37 || - || - ||  -|| - || -
|-
|2014-2015 || Wild du Minnesota || LNH || 6 || 0 || 3 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Wild de l'Iowa || LAH || 57 || 4 || 10 || 14 || 37 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Reign d'Ontario || LAH || 17 || 5 || 2 || 7 || 25 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Reign d'Ontario || LAH || 66 || 18 || 18 || 36 || 52 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2017-2018 || Reign d'Ontario ||LAH ||68 ||15 ||19 ||34 ||64 ||4 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2018-2019 || Reign d'Ontario ||LAH ||67 || 21|| 24 || 45 || 47 || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || Reign d'Ontario ||LAH ||57 || 10 || 16 || 26 || 35 || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021 || Reign d'Ontario ||LAH ||39 || 4 || 9 || 13 || 23 || 1 || 0 || 0 || 0 || 5
|-
| 2021-2022 || Reign d'Ontario ||LAH ||65 || 8 || 11 || 19 || 38 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0

| 60|| 2|| 8|| 10|| 40|| -|| -|| -|| -|| -

Parenté dans le sport
Il fait partie de la célèbre famille Sutter qui comprend:

Son père : Darryl, ancien joueur et présent directeur gérant des Flames de Calgary.
Ses oncles : Brent, Brian, Duane, Rich et Ron, tous anciens joueurs et pour certains entraîneurs.
Ses cousins : Brody, Lukas, Shaun et Brandon, joueurs actifs.

Notes et références 

Naissance en juin 1987
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du Ice de Kootenay
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Flames de Quad City
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Gagnant du trophée Fred-T.-Hunt
Joueur des Wranglers de Calgary (LAH)